Die Abkürzung EDD steht für:
 Earliest Due Date, eine Strategie für Prozess-Scheduler
 Electron Detachment Dissociation, eine Fragmentierungsmethode für Anionen in der FT-Massenspektrometrie
 Electronic Device Description, siehe Device Description Language
 Element Definition Document, Struktur- und Formatierungsinformationen für Bearbeitung und Anzeige von FrameMaker-Dokumenten
 Enhanced Disk Drive Services, PC-BIOS Funktionen für Zugriff auf Festplatten
 Europe of Democracies and Diversities, eine Fraktion im Europäischen Parlament, siehe Europa der Demokratien und der Unterschiede
 European Development Days, jährliches Veranstaltungsformat der Generaldirektion Entwicklung der Europäischen Kommission, siehe Europäische Entwicklungstage

EDD